Lady Lake (Florida), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Florida
 Lady Lake (Saskatchewan), een gehucht in de Canadese provincie Saskatchewan
 Lady Lake (Vancouvereiland), een meer op Vancouvereiland
 Lady Lake (band), een Nederlandse rockband
 Lady Lake (album), een album uit 1972 van de Britse rockband Gnidrolog